Саутгейт ():

Известные носители 
 Саутгейт, Гарет (род. 1970) — английский футболист и футбольный тренер.

Топонимы 
 Саутгейт — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сарасота (штат Флорида, США).
 Саутгейт — район Лондона.